Cot Kruet (Makmur), een plaats in Indonesië
Cot Kruet (Peudada), een plaats in Indonesië